Tad Dorgan (1877-1929), dessinateur américain ;
 Byron Dorgan (né en 1942), homme politique américain.